Ракоши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Ракоши, Енё (1842—1929) — венгерский драматург, театральный деятель.
 Ракоши, Матьяш (1892—1971) — венгерский коммунистический политик, Генеральный секретарь ЦК Венгерской коммунистической партии (1945—1948), Первый секретарь ЦК Венгерской партии трудящихся (1948—1956), Председатель Совета Министров Венгерской Народной Республики (1952—1953).